Морковка — неоднозначный термин:

 Морковка — морковь посевная.
 Морковка — спасательный конец, средство для оказания помощи утопающим.